Гран-при А́встрии 2014 года (официально Formula 1 Großer Preis von Österreich 2014) — автогонка, восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона  года, прошедшего с 20 по 22 июня в Австрии, близ города Шпильберг, на автодроме «Ред Булл Ринг».

Фелипе Масса занял поул-позицию, впервые с Гран-при Бразилии 2008 года, а гонщики Williams квалифицировались на первом ряду стартового поля, впервые с Гран-при Германии 2003 года.

Свободные заезды

Квалификация 
Квалификация в Австрии преподнесла сюрпризы. Первый ряд стартового поля взял Williams, причём впервые с Гран-при Германии 2003 года! Но обо всём подробнее. Формула-1 вернулась в Шпильберг после перерыва в 11 лет. Первый сегмент прошёл под контролем команды Mercedes. В первом сегменте лучшее время было у Льюиса Хэмилтона 1:09,514. Второе — у Даниила Квята, третье у Нико Росберга, также отметились снятием лучших времён у Квята, Эриксона, Гутьерреса, Алонсо, Сутиля. Во второй сегмент не прошли два Заубера — Адриан Сутиль и Эстебан Гутьеррес, две Маруси — Жюль Бьянки и Макс Чилтон а также два Кэтерхэма — Камуи Кобаяси и Маркус Эрикссон. Во втором сегменте лучшее время показал Нико Росберг, Льюис Хэмилтон — показал второе время, Валттери Боттас — третье. В третий сегмент квалификации не прошли Серхио Перес, Дженсон Баттон, Себастьян Феттель, Пастор Мальдонадо, Жан-Эрик Вернь и Ромен Грожан…

|}

Примечания
 1.  Серхио Перес наказан потерей 5-и позиций на стартовом поле за инициирование столкновения с Фелипе Массой в предыдущей гонке.
 2.  Ромен Грожан наказан стартом с пит-лейн за смену коробки передач и изменения в задней части автомобиля в режиме закрытого парка.
 3.  Макс Чилтон наказан потерей 3-х позиций на стартовом поле за инициирование столкновения с Жюлем Бьянки в предыдущей гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 16-й поул Фелипе Массы.
 128-й поул команды Williams.
 3-й быстрый круг Серхио Переса.
 3-й быстрый круг команды Force India.
 6-я победа Нико Росберга.
 20-я победа команды Mercedes.
 60-й подиум в карьере Льюиса Хэмилтона.
 50-й Гран-при в карьере Жана-Эрика Верня.
 300-й старт команды Sauber.
 5 000-й круг команды Marussia.
 150 000-й км австралийцев.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Австрии